Сервій Корнелій () — преномен і номен численних діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Корнеліїв:
 Сервій Корнелій Долабелла — перелік осіб, що мали ще однаковий когномен Долабелла.
 Сервій Корнелій Лентул — перелік осіб, що мали ще однаковий когномен Лентул.
 Сервій Корнелій Малугінен — перелік осіб, що мали ще однаковий когномен Малугінен.
 Сервій Корнелій Сципіон Сальвідієн Орфіт — перелік осіб, що мали ще однаковий когномен Сципіон і два агномени Сальвідієн і Орфіт.
 Сервій Корнелій Косс — військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 434 року до н. е.
 Сервій Корнелій Меренда — консул 274 року до н. е.
 Сервій Корнелій Сулла — претор 175 року до н. е.
 Сервій Корнелій Цетег — консул 24 року.

Див. також 
 Корнелії
Корнелії